Camirus är ett släkte av insekter. Camirus ingår i familjen sköldskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldskinnbaggar
Camirus